Bolovănești se poate referi la:

 Bolovănești, Alba
 Bolovănești, Argeș

Vezi și 
 Bolovani, Dâmbovița
 Bolovăniș, Bacău